«Вельт» — газета в Германии.
 Вельт (Welt) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Вельт (Velte) — старинная мера жидкостей по Франции.
 Вельт — река в Ненецком автономном округе, впадает в Поморский пролив Баренцева моря